Johan Wallner – sciatore alpino svedese
 Roman Wallner – calciatore austriaco